

Населені пункти та їхні частини
 Лави — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лави — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Лави — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Лави — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Лави — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Лави — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Лави — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Лави — частина міста Далешице в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства

Примітки